В США насчитывается 2 округа с названием Колфакс ():

 Колфакс (округ, Небраска)
 Колфакс (округ, Нью-Мексико)

См. также 
 Колфакс